Furtwängler steht für:

 Furtwängler (Familie)
 Furtwängler-Gletscher im Kilimandscharo-Massiv

Furtwängler ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Furtwängler (1853–1907), deutscher Klassischer Archäologe
 Adrian Furtwängler (* 1993), deutscher Politiker (Linke)
 Andreas E. Furtwängler (* 1944), deutscher Klassischer Archäologe
 Elisabeth Furtwängler (1910–2013), deutsche Schriftstellerin
 Elisabeth Furtwängler (Kunsthistorikerin) (* 1979), deutsche Kunsthistorikerin
 Elisabeth Furtwängler (Burda-Konzern) (* 1992), deutsche Rapperin und Sängerin
 Felix Martin Furtwängler (* 1954), deutscher Künstler
 Florian Furtwängler (1935–1992), deutscher Regisseur
 Franz Josef Furtwängler (1894–1965), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL Hessen
 Gise Furtwängler (1917–1979), deutsche Tänzerin, Choreografin, Ballettmeisterin und Ballettdirektorin
 Hubert Furtwängler (1918–2011), deutscher Widerstandskämpfer
 Lorenz Furtwängler (1807–1866), deutscher Uhrmacher
 Maria Furtwängler (* 1966), deutsche Schauspielerin

 Pius Furtwängler (1841–1910), deutscher Orgelbauer
 Walter Furtwängler (1887–1967), deutscher Bergsteiger
 Wilhelm Furtwängler (1886–1954), deutscher Komponist und Dirigent
 Wilhelm Furtwängler (Altphilologe) (1809–1875), deutscher Altphilologe